Puy steht für:

 Puy, eine Kategorie mittelalterlicher Kulturgesellschaften
 die Form vulkanischer Berggipfel im Zentralmassiv; siehe Puy (Gipfel)
 eine französische Linsen-Sorte, siehe Puy-Linse

Puy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Puy-d’Arnac, Gemeinde im Département Corrèze
 Département Puy-de-Dôme, Département in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Puy-de-Serre, Gemeinde im Département Vendée
 Puy-du-Lac, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Puy-Guillaume, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Puy-l’Évêque, Gemeinde im Département Lot
 Puy-Malsignat, Gemeinde im Département Creuse
 Puy-Saint-André, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Puy-Saint-Eusèbe, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Puy-Saint-Gulmier, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Puy-Saint-Martin, Gemeinde im Département Drôme
 Puy-Saint-Pierre, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Puy-Saint-Vincent, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Puy-Sanières, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Kanton Puy-l’Évêque im Département Lot

Puy ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Puy (1876–1960), französischer Maler
 Ludivine Puy (* 1983), französische Motorrad-Rennfahrerin
 Raymond du Puy (1083–1158), Großmeister der Johanniter-Ordens
 René du Puy-Montbrun, seigneur de Villefranche et de la Jonchère (1602–1659), Obrist des Dreißigjährigen Kriegs
 Robin de Puy (* 1986), niederländische Porträtfotografin

PUY steht für:
 der internationale IATA-Code für den Flughafen Pula

Siehe auch:
 Du Puy
 Le Puy
 Pouy (Begriffsklärung)

Abkürzung